FSD – Free Software Directory, banca dati sul software libero 
 FSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Joe Foss, Sioux Falls (Dakota del Sud), Stati Uniti
 FSD – Freelance Software Developer
 FSD – Ferretti Security Division